A103 (Duitsland), zie Bundesautobahn 103 
 A103 (Frankrijk) - weg in Frankrijk